Professionalnaja futbolnaja liga:
 Professionalnaja futbolnaja liga (Russland)
 Professionalnaja futbolnaja liga (Ukraine)